Торрацца ()

 Торрацца-Косте — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Павія.
 Торрацца-П'ємонте — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, метрополійне місто Турин.